Gailsbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Gailsbach (Mainhardt), Ortsteil der Gemeinde Mainhardt im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Gailsbach (Hagelstadt), Ortsteil der Gemeinde Hagelstadt im Landkreis Regensburg in Bayern

eines Gewässers:
 Gailsbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Rheindiebach, Ortsgemeinde Oberdiebach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz